Евгений Ильич Гордеев (род. 25 ноября 1948, село Пономаревка, Оренбургская область) — российский учёный и специалист в области вулканологии, сейсмологии и геодинамики, академик РАН (2008), председатель Камчатского научного центра ДВО РАН, научный руководитель (с 2018) и бывший директор (2004—2018) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, председатель Камчатского краевого отделения РГО (2010—2016), член Президиума ДВО РАН. Доктор физико-математических наук, профессор.

Биография 
В 1966—1972 годах учился на кафедре физики Земли физического факультета МГУ.

В 1972—1979 годах работал в Институте вулканологии ДВНЦ АН СССР научным сотрудником, затем заведующим лабораторией.

В 1970-х годах основная научная деятельность исследовал штормовые микросейсм. Впервые он использовал динамические характеристики волновых полей микросейсм для определения строения верхних горизонтов земной коры.

В 1975—1976 годах после извержения вулкана Толбачик начал изучать сейсмические сигналы на активных вулканах, им была выяснена природа низкочастотных сейсмических сигналов и предложена оригинальная модель источника этих сигналов. Им впервые рассмотрен механизм и источник излучения упругих волн вязкоупругим газонасыщенным расплавом.

В 1979 году на Физическом факультете МГУ защитил кандидатскую диссертацию по исследованию сейсмических сигналов, возникающих в результате морского волнения (штормовых микросейсм).

В 1979—2004 годах был директором Камчатской опытно-методической сейсмологической партии Геофизической службы РАН.

В 1990-е годы под его руководством были выявлены реальные предвестники сильных землетрясений в вариациях состава подземных вод, в деформациях земной коры и во временных особенностях высокочастотного сейсмического шума. По наблюдениям этих предвестников сделано несколько успешных прогнозов сильных землетрясений.

В 1998 году на физическом факультете МГУ защитил докторскую диссертацию о природе сейсмических сигналов на активных вулканах.

Совместно с учеными из Йельского университета (США) организовал и провел в 1998—1999 гг. широкомасштабный сейсмологический эксперимент по исследованию анизотропии верхней мантии под Камчаткой и по определению строения земной коры.

В январе 2004 назначен директором-организатором Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, а в мае 2004 года был избран на должность директора института.

В мае 2006 г. избран членом-корреспондентом РАН.

В мае 2008 г. избран академиком РАН.

В 2004—2018 гг. — председатель Ученого совета Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Сложил полномочия председателя Ученого совета 24 декабря 2018 г.

В октябре 2008 года присвоено звание Почетного профессора Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга.

В 2010—2016 гг. — председатель Камчатского краевого отделения Русского географического общества.

В январе 2018 сложил полномочия директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в связи с возрастными ограничениями ФАНО.

Под его руководством на Камчатке создана система наблюдения за тектоническими и вулканическими землетрясениями.

Является главным редактором научного журнала «Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле», членом редакционных коллегий журналов «Вулканология и сейсмология», «Вестник СВНЦ ДВО РАН», «Вопросы географии Камчатки», членом Научного совета РАН по проблемам сейсмологии, соруководителем Российско-японского проекта «Сейсмотектоника Охото-морской плиты» и руководителем с российской стороны Международной ассоциации «Процессы субдукции в Алеутской, Курило-Камчатской и Японской островных дугах». Являлся членом Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Администрации Камчатской области.

Возглавляет научную интеграционную лабораторию в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга.

Награды и премии 
 2008 — Премия имени члена-корреспондента АН СССР Б. И. Пийпа за серию работ «Сейсмология вулканов».

Членство в организациях 

 Действительный член Совета Камчатского краевого отделения РГО
 Действительный член Русского географического общества (РГО)
 Действительный член Американского геофизического союза (AGU)
 Действительный член Международной ассоциации вулканологии и химии земных недр (IAVCEI)

Основные работы 
Автор и соавтор более 230 публикаций, в том числе 8 монографий.

Примечания

Ссылки 
 
 Е. И. Гордеев — ДВО РАН
 Е. И. Гордеев — дирекция Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
 К 60-летию Евгения Ильича Гордеева
 Е. И. Гордеев — Архив РАН
 Е. И. Гордеев — РГО
 Акадеемику Е. И. Гордееву — 70 лет!

Выпускники физического факультета МГУ
Сейсмологи России
Члены Русского географического общества после 1991 года